Кампо Сарабија има више значења:

 Кампо Сарабија (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо Сарабија (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику